Santa Margarida steht für:

 Santa Margarida de Montbui, eine Stadt in Katalonien (Spanien)
 Santa Margarida (Vulkan), ein erloschener Vulkan in Spanien
 Santa Margarida da Serra, eine Gemeinde in Portugal
 Santa Margarida (Minas Gerais), Gemeinde in Brasilien
 Santa Margarida (São Tomé), Ort in São Tomé und Príncipe

Siehe auch:
 Santa Margarita